Es la gira número 13 y actual que realiza la banda de rock argentino La Renga. Comenzó el 26 de febrero de 2022. Se realiza para presentar su décimo disco. Se titula Alejado de la red. La gira marca el regreso a escena tras el confinamiento por la pandemia. Comenzaron por Santa María de Punilla, para luego seguir por Salta, Potrero de los Funes y General Fernández Oro. Luego siguieron con tres fechas en La Plata, con un percance del cantante en el medio, Corrientes, Santiago de Chile, Baradero en lugar de Tecnópolis, Maldonado y finalmente Rosario, cerrando el año con un concierto en el estadio de Newell's. En 2023 abren el año en Mercedes, ya que se desestimó el concierto en el estadio de Racing. Se sumarán conciertos en España y el Reino Unido para el mes de junio, en este último país tocarán por primera vez en su historia. El primer punto del continente europeo significará su regreso a España tras 15 años, ya que no tocan ahí desde 2008, sobre el final de la gira de presentaciones de Truenotierra. Por otro lado, el concierto en territorio británico será algo histórico en la carrera de la banda, y a su vez, algo inédito en la historia del rock argentino. En el medio, la banda se encuentra grabando un documental que registra los viajes en moto realizados durante la gira.

Lanzamiento del disco y gira

2022 

El 4 de febrero, y después de 8 años, sale el duodécimo álbum de la banda, el décimo de estudio. Se titula Alejado de la red. Consta de 9 temas. Se lanzó de manera independiente. Los primeros siete temas fueron lanzados entre 2019 y 2021. Mientras que los dos restantes fueron lanzados en simultáneo al lanzamiento de este disco. El tercer tema cuenta con Las Cucarachas de Bronce. Se llama Flecha en la clave. El segundo tema fue presentado en el streaming del 19 de junio de 2021. Se titula Buena pipa. Se caracteriza por su regreso al Stoner rock que habían dejado de lado en Pesados vestigios (2014), donde volvieron a los riffs salvajes de los primeros años de la banda, y que ya habían dado en Algún rayo (2010). El 26 de febrero, la banda comienza su gira en Santa María de Punilla. El concierto marca el regreso a los escenarios tras el encierro por la Pandemia de Coronavirus. El 5 de marzo, la banda toca en el Autódromo Martín Miguel de Güemes. Una semana después tocaron en el Autódromo Internacional de Potrero de los Funes. Se realizó bajo una feroz tormenta eléctrica. El 19 de marzo tenían previsto tocar en el Paseo de la Costa, pero se tuvo que trasladar porque denunciaron censura por parte de las autoridades. Se realizó finalmente en el Predio La Masía de General Fernández Oro. Luego, la banda realiza tres conciertos en el Estadio Único, luego de que circularan rumores del regreso de la banda a la Ciudad de las Diagonales tras 11 años. El último concierto en La Plata había sido el 30 de abril de 2011, en donde un fan murió por el lanzamiento de una bengala. Por otro lado, la última vez en el estadio fue el 30 de mayo de 2009, en el cierre de la Gira Trueno Tierra. Se desarrollaron el 23, 30 de abril y 7 de mayo. El concierto del 7 de mayo estaba pactado para el 27 de abril, pero se tuvo que trasladar a causa de un cuadro de fiebre terrible que atravesó Gustavo Nápoli. Hasta la fecha, la banda lleva realizados 18 shows en La Plata desde el 15 de julio de 1995. Significó la revancha después de no haber podido tocar en 2016. Luego tocaron en el estadio de Huracán de Corrientes. El concierto tuvo lugar el 21 de mayo. El 16 de julio, la banda regresó a Chile para tocar en el Movistar Arena, donde se cumplieron 20 años desde su primer show en ese país. El 27 de agosto, la banda regresó a la Argentina para dar un concierto en el Camping Balneario Municipal de Baradero, tras la suspensión de los shows que la banda tenía pactados en Tecnópolis. El 8 de octubre, la banda regresó a Uruguay para dar un recital en el Campus Municipal tras seis años, desde que presentaron el 17 de septiembre de 2016 su álbum anterior. La primera parte de la gira se cerró con un concierto en el estadio de Newell's el 19 de noviembre, ante más de 38.000 personas, siendo este el concierto más convocante de la banda. Es el séptimo concierto en el Parque Independencia, donde tocaron en 2001 (8 de diciembre), 2002 (14 de septiembre), 2004 (4 y 5 de junio), 2018 (19 y 24 de mayo) y 2022 (19 de noviembre). Así terminaron el año.

2023 

Comienzan un nuevo año tocando el 14 de enero en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, luego de haber finalizado la primera parte de la gira en Rosario el 19 de noviembre de 2022. Este es el primer concierto del año en Argentina. En realidad, el concierto iba a ser en el estadio de Racing, pero fue luego desestimado. En el primer concierto del año, la banda contó con tres invitados de lujo: Ciriaco Viera, Eli Suárez y el guitarrista del Indio Solari, Gaspar Benegas. Con ellos tocaron Reíte, Triste canción de amor y Oportunidad oportuna. En las pantallas del Parque se mostraron imágenes de la obtención de la Copa Mundial del 18 de diciembre de 2022 en Catar por parte de la Selección de fútbol de Argentina tras vencer al combinado francés en la definición desde el punto penal, gracias al gol de Gonzalo Montiel que le dio la victoria a los comandados por Lionel Scaloni. Fueron proyectadas durante la interpretación del tema Cuándo vendrán. Mientras interpretaban El final es en donde partí, su bajista se cayó del escenario. Mas a pesar de eso, al instante se levantó y siguieron tocando.

Conciertos 
<center>

Formación durante la gira 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Manuel "Manu" Varela - Saxo, teclados y armónica (1994-Presente)

Véase también 

 Alejado de la red

Giras musicales de La Renga
Giras musicales de 2022
Giras musicales de 2023